Die Astana Open 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 26. Oktober bis 1. November 2020 in Nur-Sultan stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Wien die Erste Bank Open statt. Diese zählten im Gegensatz zu den Astana Open, die zur Kategorie ATP Tour 250 zählten, zur Kategorie ATP Tour 500.

Das Teilnehmerfeld im Einzel bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren; die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen zum Auftakt ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 273.345 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 337.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 25. und 26. Oktober 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 91 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 91 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 89 kB)

ATP Tour 2020
2020